Бзовік — монастир-фортеця в Банськобистрицькому краї Словаччини.
 Бзовік — село в окрузі Крупіна Словаччини.